George Nilsson kan syfta på
Georg Nilsson, svensk brottare och byggnadsingenjör
Georg A. Nilsson, svensk arkitekt (1871–1949)